Laura Valaas (ur. 2 marca 1984) – amerykańska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Laura Valaas pojawiła się 12 stycznia 2003 roku, podczas zawodów uniwersyteckich w Soldier Hollow, gdzie zajęła 27. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W lutym 2006 roku wystąpiła na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, zajmując między innymi czternaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio w tej samej konkurencji stylem klasycznym zdobyła srebrny medal, przegrywając tylko z Aleną Procházkovą ze Słowacji.

W Pucharze Świata zadebiutowała 10 marca 2007 roku w Lahti, zajmując 44. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Wielokrotnie startowała w zawodach pucharowych, jednak nigdy nie zdobyła punktów i nie była uwzględniana w klasyfikacji generalnej. W 2007 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie zajęła 24. miejsce w sprincie stylem klasycznym i jedenaste w sprincie drużynowym. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Libercu zajęła 41. miejsce indywidualnie i dziesiąte drużynowo. W 2010 roku zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: -
 sezon 2007/2008: -
 sezon 2008/2009: -
 sezon 2009/2010: -

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984